A Temporada da GT3 Brasil de 2007 foi a primeira temporada da categoria, que foi disputada entre os dias 11 de agosto e 2 de dezembro. Os campeões foram a dupla Xandy Negrão e Andreas Mattheis da A. Mattheis Motorsport, pilotando o Lamborghini Gallardo GT3 e no final da temporada o Dodge Viper Competition Coupe. Foi disputada em cinco etapas, com duas corridas em cada etapa.

Equipes e Pilotos

Calendário

Resultados

Pilotos

Equipes

Ligações externas
 

Temporadas da GT Brasil
GT Brasil
2007 no automobilismo